Weichau bezeichnet:

 Weichau, Ortsteil von Kaatschen-Weichau, Gemeinde Großheringen, Landkreis Weimarer Land, Thüringen (Deutschland); siehe Weichau (Großheringen)
 Weichau, Siedlung der Gemeinde Schönburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt (Deutschland)
 Wichów, Ortschaft der Gemeinde Brzeźnica, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus (Polen)